Ceylon – herbata cejlońska
 Ceylon – język programowania
 Ceylon – miasto w USA, w stanie Minnesota
 Ceylon – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Pensylwania

Zobacz też 
 Cejlon